Tenisový turnaj WTA AEGON Classic 2011 se konal ve dnech 6.–12. června v anglickém Birminghamu venku na travnatém povrchu jako součást kategorie WTA International Tournaments. Odměny činily 220 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček 
V závorce je kolo, ve kterém hráčka vypadla. Prvních osm nasazených hráček mělo v 1. kole volný los.
  Kaia Kanepiová (2. kolo)
  Ana Ivanovićová (semifinále)
  Pcheng Šuaj (semifinále)
  Daniela Hantuchová (finále)
  Roberta Vinciová (2. kolo)
  Jekatěrina Makarovová (2. kolo)
  Sara Erraniová (3. kolo)
  Aravane Rezaïová (3. kolo)
  Ajumi Moritová (2. kolo)
  Bojana Jovanovská (1. kolo)
  Jaroslava Švedovová (2. kolo)
  Kimiko Dateová (1. kolo)
  Rebecca Marinová (3. kolo)
  Magdaléna Rybáriková (čtvrtfinále)
  Chanelle Scheepersová (1. kolo)
  Alla Kudrjavcevová (3. kolo)

Jiné formy účasti na turnaji 
Následující hráčky obdržely do hlavní soutěže divokou kartu:
  Ana Ivanovićová
  Samantha Murrayová
  Melanie Southová
  Emily Webleyová-Smithová

Následující hráčky si zajistily účast v hlavní soutěži z kvalifikace:
  Šúko Aojamová
  Naomi Broadyová
  Rika Fudžiwara
  Sarah Gronertová
  Conny Perrinová
  Arina Rodionovová
  Alexandra Stevensonová
  Alja Tomljanovićová

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrtfinále

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= N. Broady
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=65
| RD1-score03-3=6
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= C. Garcia
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=77
| RD1-score04-3=4

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= M. Doi
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= E. Gallovits-Hall
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= H. Watson
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=7
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=15
| RD1-team08= C. Scheepers
| RD1-score08-1=3
| RD1-score08-2=5
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=11
| RD1-team09= J. Švedova
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=77
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Ť. Čeng
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=65
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= M. Erakovic
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= A. Parra Santonja
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= C. McHale
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=79
| RD1-score13-3=6
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= An Rodionova
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=67
| RD1-score14-3=2

| RD2-seed01=3
| RD2-team01= Š. Pcheng
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=65
| RD2-score01-3=77
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= N. Broady
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=77
| RD2-score02-3=62

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= M. Doi
| RD2-score03-1=2
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= H. Watson
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=11
| RD2-team05= J. Švedova
| RD2-score05-1=67
| RD2-score05-2=5
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= M. Erakovic
| RD2-score06-1=79
| RD2-score06-2=7
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= C. McHale
| RD2-score07-1=65
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=2
| RD2-seed08=7
| RD2-team08= S. Errani
| RD2-score08-1=77
| RD2-score08-2=4
| RD2-score08-3=6

| RD3-seed01=3
| RD3-team01= Š. Pcheng
| RD3-score01-1=77
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= H. Watson
| RD3-score02-1=61
| RD3-score02-2=1
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03= 
| RD3-team03= M. Erakovic
| RD3-score03-1=5
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=6
| RD3-seed04=7
| RD3-team04= S. Errani
| RD3-score04-1=7
| RD3-score04-2=4
| RD3-score04-3=3

| RD4-seed01=3
| RD4-team01= Š. Pcheng
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=4
| RD4-score01-3=6
| RD4-seed02= 
| RD4-team02= M. Erakovic
| RD4-score02-1=4
| RD4-score02-2='6
| RD4-score02-3=3
}}

 Dolní polovina 
 3. sekce 

 Čtyřhra 
 Nasazení párů 
  Liezel Huberová /  Lisa Raymondová (semifinále)
  Olga Govorcovová /  Alla Kudrjavcevová '(vítězky)
  Sara Erraniová /  Roberta Vinciová (finále)
  Natalie Grandinová /  Vladimíra Uhlířová ''(1. kolo)

Pavouk

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry

WTA Tour 2011
Birmingham Classic
Tenis ve Spojeném království v roce 2011